«Мужские хлопоты» () — романтическая комедия 1992 года Режиссёром фильма был Боб Рейфелсон, а автором сценария — Кэрол Истман, которые вместе работали над фильмом Пять лёгких пьес (1970).

Сюжет 
Джек Николсон играет тренера собак-охранников, у которого начинается романтическая связь с оперной певицей Джоан после того, как последняя покупает у него собаку-охранника.

В ролях 
 Джек Николсон — Юджин Эрл Экслайн / Гарри Блисс
 Эллен Баркин — Джоан Спруанс
 Беверли Д’Анджело — Энди Эллерман
 Гарри Дин Стэнтон — Реймонд Лейлс
 Вероника Картрайт — Хелен Декстра

Ссылки 
 
 Обзоры фильма на сайте Variety , 

Романтические комедийные фильмы 1990-х годов
Романтические кинокомедии США
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1992 года